LBR steht für:
 Liberia, Staat in Afrika
 LBR (Dateiformat)
 Leighton Buzzard Light Railway
 London Borough of Redbridge
 London and Birmingham Railway

lbr steht für:
 Nord-Lohorung (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung